Szerelmesek
 Szerelmesek (Sweethearts), 1938-as amerikai film W.S. Van Dyke rendezésében
 Szerelmesek (Gli innamorati), 1956-os olasz-francia film Mauro Bolognini rendezésében
 Szerelmesek (Láska), 1973-as csehszlovák film Karel Kachyňa rendezésében
 Szerelmesek (Lovers), 1999-es francia film Jean-Marc Barr rendezésében
A szerelmesek
 A szerelmesek (Enamorada), 1999-es venezuelai telenovella